Parkchester (Bronx), een buurt in The Bronx, in de Amerikaanse stad New York
 Parkchester (Pelham Line), een metrostation in The Bronx, in de Amerikaanse stad New York